

Astronomia
18838 Shannon – asteroide della fascia principale

Aziende
Shannon Racing Cars – costruttore automobilistico britannico

Cinema e televisione
Shannon – film del 1973 diretto da Gordon Hessler
Shannon – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1961 al 1962
Shannon – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982

Geografia
Australia
Parco nazionale Shannon – parco nazionale in Australia Occidentale
Canada
Shannon – comune della regione di Capitale-Nationale (Québec)
Danimarca
Shannon – isola disabitata della Groenlandia
Irlanda
Shannon – fiume più lungo dell'isola d'Irlanda
Shannon – città della contea di Clare (Munster)
Aeroporto Internazionale di Shannon – aeroporto nella città omonima
Stati Uniti d'America
Shannon – census-designated place della contea di Floyd (Georgia)
Shannon – villaggio della contea di Carroll (Illinois)
Shannon – città della contea di Lee (Mississippi)
Shannon – census-designated place della contea di Robeson (Carolina del Nord)

Musica
Shannon – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2001, dall'album Blow in the Wind

Onomastica
Shannon – nome proprio inglese maschile e femminile

Persone
Nome
Shannon – cantante statunitense
Cognome
Claude Elwood Shannon – matematico e ingegnere statunitense
David Shannon – attore e cantante inglese
Del Shannon – cantautore e produttore discografico statunitense
Earl Shannon – cestista statunitense
Eddie Shannon – cestista statunitense
Ethel Shannon – attrice statunitense
Frank Shannon – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Fred Albert Shannon – storico statunitense
Harry Shannon – attore statunitense
Howie Shannon – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
James Patrick Shannon – vescovo cattolico statunitense
Les Shannon – calciatore e allenatore di calcio inglese
Michael Shannon – attore statunitense
Molly Shannon – attrice statunitense
Musa Shannon – calciatore liberiano
Peggy Shannon – attrice statunitense
Ryan Shannon – hockeista su ghiaccio statunitense
Sharon Shannon – musicista irlandese
Terrence Shannon – cestista statunitense
Tommy Shannon – bassista statunitense